Здоро́вье:

 Здоровье — состояние живого организма (или растения), при котором организм в целом и все органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни.
 «Здоровье» — журнал, издававшийся в России в XIX веке.
 «Здоровье» — научно-популярный журнал, издаётся в Москве с 1955 года.
 «Здоровье» — киножурнал.
 «Здоровье» — консультативно-диагностический поезд ОАО РЖД.
 «Здоровье» — телепередача.
 «Здоровье» — художественный фильм 1980 года кинорежиссёра Роберта Олтмена.
 «Здоровье» (ГУП «ОНПК» «Здоровье») — организация, присоединившая к себе в 2009 году издательство «Мир».
 «Здоровье» — советский футбольный клуб из Харькова.